Регресија има више значења:

 Регресија (психоанализа), у психоанализи означава повлачење либида
 Регресиона анализа, статистички метод
 Регресија (геологија) 
 Регресија (стилска фигура)